

Aviazione 
 Pista – zona per l'atterraggio e il decollo degli aerei

Sport 
 Pista – percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse:
Nell'automobilismo e nel motociclismo la pista è un circuito chiuso ad anello che presenta una serie di rettilinei e di curve chiamato anche autodromo
Nell'atletica leggera la pista è formata da due rettilinei e due curve ed è suddivisa in 6 o più spesso 8 corsie. Le piste più comuni, quelle all'aperto, hanno una misura alla corda di 400 metri, mentre quelle indoor misurano 200 metri
Nel ciclismo la pista è detta velodromo ed è composta da due rettilinei e due curve paraboliche, il cui profilo è cioè inclinato per vincere la forza centrifuga. La lunghezza è variabile, usualmente compresa fra i 200 e i 500 metri
Nello sci alpino la pista è un tratto di pendio montano attrezzato con impianti di risalita e trattamento del manto nevoso
Nello sci nordico la pista è un tratto di neve battuta per permettere agli sci di scivolare meglio e praticare questo sport
Negli sport di pattinaggio sul ghiaccio si usa la pista di ghiaccio e la pista di pattinaggio di velocità su ghiaccio

Altro 
 Pista – album di Daniela Goggi del 1986
 Pista (track) – in elettronica, collegamento elettrico di un circuito stampato
 Pista! – programma televisivo italiano per ragazzi del 1986/1987
 Pista frenante – nel linguaggio del ciclismo, parte dei cerchi, dove il pattino del freno si chiude sul cerchio stesso per rallenatare il moto di rotazione

Altri progetti